Вулиця Украї́нська (колишні назви — Малоросійська та Заведенська) — вулиця, розташована у Суворовському та Дніпровському районах Херсона. Розпочинається, як продовження вулиці Червоного Хреста (від проспекту Ушакова) і закінчується, впираючись у вулицю Генерала Видригана.

Посилання 
 Вулиця Кірова на «Мой город — Херсон» 

Вулиці Херсона